

Шурдимка — починок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Шурдимка — річка в Удмуртії, ліва притока Бидвайки